Schieren kan syfta på:

Geografi

Luxemburg 

 Schieren, Luxemburg, Diekirch, Canton de Diekirch,

Tyskland 

 Schieren, Schleswig-Holstein – kommun i Schleswig-Holstein,